

Letteratura 
 La Terra moltiplicata (Quarantine) –  di Greg Egan del 1992
 Il diavolo nel deserto (Quarantine) – romanzo di Jim Crace del 1997

Televisione 
 L'appuntamento (Quarantine) – episodio della terza stagione di Zoey 101
 Quarantena (Quarantine) – episodio della prima stagione di Ai confini della realtà
 Quarantena (Quarantine) – episodio della quarta stagione di Stargate Atlantis 
 Quarantine – serie televisiva del 2020

Altro 
 Quarantena (Quarantine) – film del 2008 diretto da John Erick Dowdle
 Quarantine – videogioco del 1994
 Quarantine – singolo dei Blink-182 del 2020